«Ара́кс» () — армянский футбольный клуб из города Арарат. Основан в 2001 году. Данный клуб по своей сути являлся продолжением истории первой команды «Аракс», которая, сменив спонсора, была переименована и переведена в столицу, где вскоре слилась в единый клуб с «Бананцем» (Ереван).

История 
Команда была образована в 2001 году в Арарате и начала свой первый сезон в 2002 году в Первой лиге, когда до золотых медалей ей не хватило двух очков. Победитель Первой лиги ФК «Армавир» снялся до начала следующего чемпионата из-за финансовых проблем, и вакантное место досталось «Араксу».

Сезон в элите у клуба не получился — в 28 матчах он набрал всего 9 очков, заняв последнее место. Последовало возвращение в Первую лигу, где команда заняла 6-е место. А в 2005 году она после 7-го тура снялась с розыгрыша, а результаты её игр были аннулированы. Клуб прекратил своё существование.

Достижения

Национальные чемпионаты 
  Серебряный призёр Первой лиги (1)  2002

Достижения игроков 
 Лучшие бомбардиры сезона:
 2004 — Карен Асатрян (28) (Первая лига)

Главные тренеры клуба 
  Ашот Абрамян (— июнь 2003)
  Гарник Асатрян (июнь 2003 —)

Ссылки 
 Профиль на weltfussballarchiv.com  
 Профиль на klisf.info 

ФК «Аракс» Арарат
Футбольные клубы Армении, прекратившие существование